Governo Segni può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Antonio Segni:
Governo Segni I, in carica dal 6 luglio 1955 al 19 maggio 1957;
Governo Segni II, in carica dal 15 febbraio 1959 al 25 marzo 1960.